Clavus cadensai är en snäckart som först beskrevs av Clench och Carlos Guillermo Aguayo 1939.  Clavus cadensai ingår i släktet Clavus och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
cadensai